DRPE ou Drpe peut faire référence à :

 DRPE, ou plus couramment DRPCE, pour « document relatif à la protection contre les explosions » : un document requis par la règlementation ATEX ;
 Drpe, (en serbe cyrillique ) : un village du centre du Monténégro, dans la municipalité de Kolašin.